Il Campionato argentino di rugby a 15 1949  è stato vinto dalla selezione della Provincia di Buenos Aires che ha battuto in finale la selezione della  Capital.

Il torneo si svolse nel mese di luglio e si disputò integralmente a Buenos Aires, tale scelta venne fatta per permettere ai selezionatori della nazionale di visionare agevolmente tutti i migliori giocatori in vista del tour della nazionale francese in programma poco tempo dopo.

Tabellone

Eliminatorie

Finale

Note

Collegamenti esterni